PBZ Zagreb Indoors 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu PBZ Zagreb Indoors rozgrywany w dniach 3–9 lutego 2014 roku w Zagrzebiu na kortach twardych w hali o puli nagród 426 605 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Chorwacji